Змагання з легкої атлетики на літніх Олімпійських іграх 2024 будуть проведені 1-11 серпня в Парижі.

Порівняно з попередніми Іграми в Токіо, легкоатлетична програма Ігор-2024 зазнає двох змін. Відповідно до рішення виконавчого комітету Міжнародного олімпійського комітету, прийнятого 7 грудня 2020, з переліку дисциплін буде виключена чоловіча шосейна спортивна ходьба на 50 кілометрів, а на заміну їй прийде змішана (за участі чоловіків та жінок) дисципліна спортивної ходьби, щодо якої Світова легка атлетика надасть Міжнародному олімпійському комітету пропозицію не пізніше 31 травня 2021. До грудня 2020 у планах Світової легкої атлетики було також включення до олімпійської програми легкоатлетичного кросу, проте їх було полишено з огляду на рішення, яке прийняв МОК.

На Іграх-2024 вперше в історії планується досягти гендерної рівності серед учасників олімпійської легкоатлетичної програми — у 48 дисциплінах програми змагатимуться по 905 чоловіків та жінок.

Місця змагань 

Всі дисципліни Ігор (крім марафонського бігу та спортивної ходьби) будуть проведені на арені «Стад-де-Франс».

Шосейні траси марафонського бігу та спортивної ходьби будуть прокладені центральними вулицями Парижу.

Умови допуску до участі 

Умови допуску спортсменів та команд до участі в олімпійських легкоатлетичних дисциплінах були оприлюднені 20 грудня 2022.

Розклад

Призери

Чоловіки

Жінки

Змішані дисципліни

Медальний залік

Командний залік

Примітки

Джерела 

 Сторінка змагань на сайті Світової легкої атлетики  
 Вебсайт Організаційного комітету Олімпійських ігор  

Змагання на літніх Олімпійських іграх 2024

Олімпіада
Легка атлетика
Легка атлетика
Олімпіада
Липень 2024
Серпень 2024